Нідуларія (Nidularia) — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1817 року.

Поширення та середовище існування 
В Україні зроста.nm Нідуларія подушковидна Nidularia pulvinata, Нідуларія деформована Nidularia deformis.

Галерея

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Nidularia відносять 47 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M.; Nordholm, J. 1817. Symbolae Gasteromycorum. 1:1-8 - P.2

Роди грибів
Печерицеві